Stingray è il termine inglese per il gruppo di pesci dei Myliobatidae imparentati con gli squali e le razze. Compare in diversi contesti.

 Stingray – siluro britannico
 Stingray – modello di Chevrolet Corvette
 Stingray – carro armato leggero americano
 Stingray – supereroe dell'universo Marvel Comics
 Stingray – serie televisiva statunitense
 Stingray – serie animata britannica
 Stingray – basso elettrico prodotto dalla Music Man
 Stingray Nebula (nebulosa Razza) – nebulosa planetaria nella costellazione dell'Altare.
 Stingray – album del musicista Joe Cocker
 StingRay – chitarra elettrica prodotta dalla Music Man
 Stingray – singolo dei Calibro 35 del 2019